Brague steht für:
 Brague (Fluss), in der Provence
 La Brague, Stadtteil von Antibes
 Tête de Brague, Berg in den französischen Seealpen
 Rémi Brague (* 1947), französischer Philosoph